Le nom Carol Kane renvoie à :

 Carol Kane (née en 1952), actrice américaine ;
 Carol Kane, pseudonyme de la chanteuse italienne Ivana Spagna.